Курнан, Андре Фредерик (André Frédéric Cournand; 1895—1988) — американский врач и физиолог.
 Курнан, Пьер Антуан де (Antoine de Cournand; 1742—1814) — французский аббат и якобинец, автор статей о собственности; поэт и переводчик.